Phoenix (Transliterationen von griechisch Φοίνιξ, lateinisch phoenix) steht für:
 Phoenix Award, US-amerikanischer Jugendliteraturpreis
 Phoenix (Fernsehsender), deutscher öffentlich-rechtlicher Fernsehsender
 Phoenix (Zeitschrift), kanadische geschichtswissenschaftliche Zeitschrift
 Hi no Tori, international auch als Phoenix bekannter Manga von Osamu Tezuka

Biologie:
 die Pflanzengattung Phoenix, siehe Dattelpalmen
 Phoenix (Rebsorte), deutsche Weißweinsorte

Musik:
 Phoenix (Band), französische Indiepop-Band aus Versailles
 Transsylvania Phoenix, rumänische Band
 Phoenix (Asia-Album), Musikalbum der englischen Band Asia
 Phoenix (Labelle-Album), Musikalbum des US-amerikanischen Trios Labelle

Technik:
 Phoenix (Knoebels Amusement Park & Resort), Achterbahn in Elysburg, Pennsylvania
 AIM-54 Phoenix, Luft-Luft-Rakete
 Phoenix (Luftgleiter), unbemanntes Luftschiff, Kombination aus Ballon und Flugzeug
 Phoenix (Wellenbrecher), britische Senkkästen aus Beton zur Ausbildung von Wellenbrechern für die Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg

Schiffe:
 USS Phoenix, mehrere US-amerikanische Schiffe
 Phoenix (Schiff, 1845), US-amerikanischer Raddampfer
 Phoenix (Schiff, 1932), Flugsicherungsschiff der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Phoenix (Schiff, 1973), Fischerboot, zeitweise als Rettungsboot im Mittelmeer eingesetzt

Raumfahrt:
 Phoenix (Raumgleiter), Prototyp eines Raumgleiters
 Phoenix (Raumsonde), Raumsonde der NASA, die 2008 auf dem Mars landete

Computer-Software/-Spiele:
 Phoenix Framework, geschrieben in Elixir (Programmiersprache), für schnelle Web-Anwendungen
 Phoenix Mail, E-Mail-Programm
 Phoenix, ursprünglicher Name des Webbrowsers Mozilla Firefox, siehe Versionsgeschichte von Mozilla Firefox
 Phoenix, Application-Framework TYPO3 Flow
 Phoenix (Arcade-Spiel), Arcade-Computerspiel
 Phoenix Wright: Ace Attorney, Computerspiel von Capcom

Film/Fernsehen:
 Phoenix (Film), deutscher Spielfilm von Christian Petzold (2014)
 Phoenix – Blutige Stadt, US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1998 (Originaltitel „Phoenix“)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Phoenix (Arizona), Stadt im Bundesstaat Arizona
 Phoenix (Colorado), verlassener Ort
 Phoenix (Georgia)
 Phoenix (Illinois)
 Phoenix (Louisiana)
 Phoenix (Maryland)
 Phoenix (Michigan)
 Phoenix (Mississippi)
 Phoenix (New Jersey)
 Phoenix (New York)
 Phoenix (North Carolina)
 Phoenix (Oregon)
 Phoenix (South Carolina)
 Phoenix (Texas)
 Phoenix Lake (Kalifornien)
 Phoenix Mills (New York)
 Phoenixville (mehrere Orte)

Sonstige Orte:
 Phoenix-Ost, Industriegelände in Dortmund
 Phoenix-West, Industriegelände in Dortmund
 Phoenix (Südafrika), Vorort der Stadt Durban, Südafrika
 Phoenix Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Phoenixinseln, zu Kiribati gehörige Inselgruppe im Zentralpazifik
 Rawaki (früher Phoenixinsel), eine der Phoenixinseln

Unternehmen:
 Phoenix (britische Automarke), britische Automarke (1904–1927)
 Phoenix AG, deutsches Unternehmen der Gummiindustrie
 Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, Eschweiler, ab 1921 Düsseldorf
 Phoenix Airways, Schweizer Fluggesellschaft
 Phoenix Automotive (Gloucestershire), britischer Automobilhersteller (1983–1986)
 Phoenix Automotive (Wiltshire), britischer Automobilhersteller (1998–1999)
 Phoenix Automotive Developments, britischer Automobilhersteller (seit 2011)
 Phoenix Bridge Company, US-amerikanisches Brückenbau-Unternehmen (1864–1962), Tochter der Phoenix Iron Works
 Phoenix Carriage Company, britischer Automobilhersteller (1905–1906)
 Phoenix Cars, britischer Automobilhersteller (1997–1999)
 Phoenix Contact, deutsches Unternehmen der elektrischen Verbindungs- und elektronischen Interface- sowie der industriellen Automatisierungstechnik
 Phoenix Fire Assurance, Londoner Versicherungsgesellschaft
 Phoenix Group Holdings, britisches Lebensversicherungsunternehmen
 Phoenix Iron Works (Phoenix Iron Company, Phoenix Iron & Steel Company, Phoenix Steel Corporation), ehemaliges US-amerikanisches Eisen- und Stahl-Unternehmen (1790–1988) aus Phoenixville (Pennsylvania)
 Phoenix Kapitaldienst, Wertpapierhandelsbank
 Phoenix Manufacturing Company, US-amerikanisches Maschinenbauunternehmen
 Phoenix Nähmaschinen-AG Baer & Rempel, deutscher Nähmaschinenhersteller in Bielefeld (1865–1958)
 Phoenix Pharmahandel, deutscher Pharmagroßhändler
 Phoenix Reisen, deutscher Reiseveranstalter, spezialisiert auf Kreuzfahrten
 Phoenix Solar, Unternehmen der Solarindustrie
 Phoenix Technologies, Hersteller von BIOS-Software

Phoenix ist der Name folgender Personen:
 Ann Phoenix (* 1955), britische Sozialpsychologin
 Beth Phoenix (* 1980), US-amerikanische Wrestlerin
 Dean Phoenix (* 1974), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Jessica Phoenix (* 1983), kanadische Vielseitigkeitsreiterin
 Joaquin Phoenix (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Jonas P. Phoenix (1788–1859), US-amerikanischer Politiker
 Lauren Phoenix (* 1979), kanadische Porno-Darstellerin britisch-italienischer Abstammung
 Mavi Phoenix (* 1995), österreichischer Musiker, eigentlich Marlon Nader
 Moe Phoenix, deutscher Rapper
 Nick Phoenix (* 1967), britischer Komponist und Unternehmer
 Rain Phoenix (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 River Phoenix (1970–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Ron Phoenix (1929–2021), englischer Fußballspieler
 Summer Phoenix (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Tanit Phoenix (* 1980), südafrikanisches Model und Schauspielerin

akademischer Beiname:
 Phoenix I. (1655): Johann Daniel Horst (1616–1685), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Phoenix II. (1683): Martin Christoph Metzger (1625–1690), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Siehe auch:
 Phönix (Begriffsklärungsseite)
 Phoinix (Begriffsklärungsseite)
 Phenix (Begriffsklärungsseite)
 Der Flug des Phoenix
 Operation Phoenix
 Zum Todtenkopf und Phoenix